Ни́колс (, реже Nicols) — англизированная форма шотландских фамилий, происходящих от названия клана Макникейл.

Фамилия 
 Основная статья — .

А—Г 
  (род. 1991) — английский певец.
 Николс, Барбара (1928—1976) — американская актриса и фотомодель.
 Николс, Беверли (1898—1983) — английский писатель, драматург, журналист и композитор.
  (1918—1988) — член Палаты представителей от Алабамы (1967—1988).
 Николс, Бойер (1859—1939) — английский поэт.
  (род. 1971) — американский преступник.
  (род. 1965) — американский дипломат: посол в Перу (2014—2017) и в Зимбабве (2018 — )
 Николс, Винсент Джерард (род. 1945) — английский прелат, кардинал католической церкви, архиепископ Бирмингема (2000—2009), архиепископ Вестминстера (2009 — ), президент Конференции католических епископов Англии и Уэльса (2009 — ), кардинал-священник  (2014 — )
 Николс, Грейс (род. 1950) — гайанско-британская поэтесса.

Д 
 Николс, Дадли (1895—1960) — американский сценарист и режиссёр.
 Николс, Деметрис (род. 1984) — американский баскетболист.
  — несколько человек.
 :
  (1926—1992) — американский баскетболист.
  (1938—2005) — американский гей-активист, сооснователь вашингтонского филиала Общества Маттачине.
 
  (род. 1976) — американский кантри-певец и гитарист.
 Николс, Джоанна (род. 1945) — американский лингвист, президент Ассоциации лингвистической типологии (2011—2015).
  (1925—1992) — австралийско-американская актриса-комик и певица.
 :
  (1745—1826) — английский книгопечатник, писатель и антиквар; редактор журнала The Gentleman’s Magazine на протяжении 40 лет.
  (1779—1863) — английский книгопечатник и антиквар; сын Джона Николса.
  (1806—1873) — английский книгопечатник и антиквар; сын Джона Бойера Николса.
  (1812—1898) — мэр Лос-Анджелеса (1852—1853 и 1856—1859).
  (1883—1958) — американский ихтиолог и орнитолог.
  (1896—1954) — британский бригадир, командующий  (1942) и  (1942—1943).
  (род. 1959) — американский журналист и писатель.
 :
  (1965—2019) — член  (2000—2012).
 :
  (1827—1907) — американский политик,  (1865—1884).
 Николс, Джордж Уорд (1831—1885) — американский журналист.
  (1864—1927) — американский киноактёр и кинорежиссёр.
  (1882—1939) — американский ботаник, бриолог, альголог и эколог; сооснователь .
  (1907—1986; наст. имя Филлип Джон Николоси) — американский боксёр.
  (1923—1992) — майор ВВС США, шпион, основатель 6004-й эскадрильи воздушной разведки
 :
  (род. 1944) — американский фармаколог и химик-медик.
  (род. 1962) — американский адмирал.
 Николс, Дэнди (1907—1986; наст. имя Дейзи Сандер) — английская актриса театра, кино и телевидения.

Е—Т 
 Николс, Келли (род. 1956; наст. имя Марианна Уолтер) — американская порноактриса.
 Николс, Кеннет (1907—2000) — американский генерал, военный инженер, участник Манхэттенского проекта.
  (1869—1953; наст. имя Чарльз Огастас Николс) — американский бейсболист.
  (1810—1885) — американская журналистка, лоббистка, аболиционистка и суфражистка.
 Николс, Ларри (род. 1939) — американский изобретатель, создатель механической головоломки «Куб-головоломка Николса».
 :
 Николс, Майк (1931—2014) — американский режиссёр театра и кино, продюсер, актёр и комик.
  (1876—1951) — американский журналист и политик,  (1926—1930).
 Николс, Марисоль (род. 1973) — американская актриса кино и телевидения.
 :
  (род. 1964) — американский драматург, композитор и поэт.
 Николс, Марк (род. 1980) — канадский кёрлингист.
  (1863—1949) — американский архитектор.
 Николс, Митч (род. 1989) — австралийский футболист.
  (род. 1948; наст. имя Маргарет Николсон) — шотландская певица и танцовщица.
 Николс, Мэри Энн (1845—1888) — английская проститутка, первая жертва Джека Потрошителя.
 Николс, Нишель (1932—2022) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания; певица и писательница.
 Николс, Остин (род. 1980) — американский актёр кино и телевидения, продюсер, режиссёр и сценарист.
  (1927—2019) — английский драматург, сценарист, режиссёр и журналист.
  (1905—1965) — американский джаз-корнетист, композитор и бэнд-лидер.
 :
 Николс, Рейчел (род. 1980) — американская актриса кино и телевидения, модель.
 :
  (1893—1944) — английский писатель, поэт и драматург.
  (1924—2013) — американский актёр кино и телевидения; певец и танцор.
 Николс, Роберт (1926—2002) — американский самоубийца, укравший личность у погибшего ребёнка.
 Николс, Роберт (Боб) — американский кёрлингист.
 :
  (1944—2011) — американский звукорежиссёр, продюсер и изобретатель.
  (1932—2001) — американский кантри-музыкант, гитарист.
  (1902—1975) — английский академик и поэт, художник и историк, основатель .
  (1901—1960) — американская лётчица; единственная пилот в мире, одновременно удерживающая рекорды по скорости, высоте и дальности перелёта среди женщин.
  (род. 1951) — американский актёр телевидения.
  (род. 1959) — американский актёр кино и телевидения, кинопродюсер.
 Николс, Терри (род. 1955) — американский террорист, совершивший Теракт в Оклахома-Сити в 1995 г.
 :
  (род. 1960) — американский академик, писатель, специалист по международным делам, профессор  и Harvard Extension School.
  (род. 1993) — английский футболист.

У—Я 
 :
  (1780—1853) — англо-американский архитектор.
  (1852—1917) — американский бизнесмен, политик и мировой судья.
  (1852—1930) — американский химик и бизнесмен, сооснователь Американскго химического обществ и его президент (1918—1919).
 
 Николс, Филипп Бойер (1894—1962) — английский дипломат.
  (1919—1963) — американский джаз-пианист и композитор.
  (1912—2000) — Главный судья Верховного суда Джорджии (1975—1980).
  (1865—1942) —  (1911—1913).
 :
  (1910—1992) — американский мультипликатор и режиссёр.
  (1891—1966) — американский драматург.
  (1869—1924) — американский физик, президент Дартмутского колледжа (1909—1916) и Массачусетского технологического института (1921—1922).
 
 См. также .

Вымышленные персонажи 
  — персонаж американского телесериала «Закон и порядок: Преступное намерение» (2001—2011).

Топонимы США 
  — город в Айове.
  — деревня в Висконсине.
  — историческая деревня в Коннектикуте.
  — исторический район.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — деревня в составе городка.
  — городок в Южной Каролине.
  — район Лос-Анджелеса (Калифорния).

Образование в США 
  — колледж в городке  (Массачусетс).
  — школа в городе Буффало (штат Нью-Йорк).
  — дендрарий Мичиганского университета.
  — здание кампуса .

Здания и сооружения 
  — бывший аэродром ВВС США в Столичном регионе Филиппин.
  — пешеходный мост в Чикаго (Иллинойс, США).
  — несколько исторических зданий в США (в основном) и Австралии.

Прочее 
  — американский телесериал (1971—1972).
  (2010—2017) — скаковая лошадь.
 Диаграмма Николса
 
 
  — британская сеть универсамов.

См. также 
 Николлс
 Никол
 Николсон
 Николас